Punto medio puede hacer referencia a los siguientes artículos en Wikipedia:

 Punto medio en matemáticas, es el punto que se encuentra a la misma distancia de cualquiera de los extremos.
 Punto medio (filosofía), punto de vista que se muestra en igual acuerdo o desacuerdo con todos los puntos de vista existentes.
 Justo medio (aurea mediocritas), tópico literario y filosófico.
 Punto medio (escritura), uno de los diversos tipos de puntos que existen a una altura media del espacio de un carácter.